Шато́-Арну́-Сент-Оба́н (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Волон. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04049.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 5270 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 2997 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 2041 были экономически активными, 956 — неактивными (показатель активности — 68,1 %, в 1999 году было 64,7 %). Из 2041 активных работали 1759 человек (946 мужчин и 813 женщин), безработных было 282 (100 мужчин и 182 женщины). Среди 956 неактивных 234 человека были учениками или студентами, 376 — пенсионерами, 346 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки